Palaeopelyx gotlandicus är en ringmaskart som beskrevs av Alfred Eisenack 1975. Palaeopelyx gotlandicus ingår i släktet Palaeopelyx, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
gotlandicus